Даму может означать:
 Даму —  в шумеро-аккадской мифологии: бог здоровья.
 Даму — государственный фонд в Казахстане.